Cyclopinidae är en familj av kräftdjur. Cyclopinidae ingår i ordningen Cyclopoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyclopinidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Cyclopinidae